Dragan Stojković () este un fost fotbalist sârb.

Statistici

Note

Legături externe

 

Fotbaliști sârbi
Fotbaliști internaționali sârbi
Oameni în viață
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1984
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1988